Nah es un término que puede referirse a:
 Nah, término que en idioma maya significa casa.
 NaH, fórmula química del hidruro de sodio.
 nah, código identificador para designar al idioma náhuatl.
 Nah (Chilam Balam), uno de los libros mayas del Chilam Balam, proveniente de Teabo, Yucatán.